Кікі Бертенс була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Лурдес Домінгес Ліно.
Франческа Ск'явоне виграла титул, у фіналі перемігши Домінгес Ліно з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Ніна Братчикова
  Александра Каданцу

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2013